Mit Rundkino kann gemeint sein:

 ein Kino mit einer Projektionsfläche von (nahezu) 180°, siehe 180-Grad-Kino
 bestimmte Arten von IMAX Kinos, siehe IMAX #IMAX_Dome
 Rundkino Dresden (Dresdner Kino)